Keldenich ist der Name von Ortschaften in Nordrhein-Westfalen:

 Keldenich (Wesseling), Stadtteil von Wesseling, Rhein-Erft-Kreis
 Keldenich (Kall), Gemeindeteil von Kall, Kreis Euskirchen